Okręty US Navy o nazwie USS "America", pochodzącej od nazwy kontynentu i częściowo nazwy kraju:

 Pierwszy "America" był 74 działowym okrętem liniowym, którego stępkę położono w 1782, ale zwodowano go dopiero po 1782, następnie przekazany Francji i używany przez kilka lat zanim został zniszczony.
 Drugi "America" był niemieckim liniowcem pasażerskim "Amerika" przejętym podczas I wojny światowej i używanym przez US Navy jako transportowiec podczas tej wojny.
 Trzeci "America" (CV-66) był lotniskowcem przyjętym do służby w 1965 i wycofanym w 1996. Następnie znajdował się w Inactive Ship Maintenance Facility w Filadelfii w stanie Pensylwania. W 2005 roku został zatopiony jako okręt cel na Oceanie Atlantyckim.
 Czwarty USS America (LHA-6) jest okrętem desantowym typu America.

America